Perkinsville steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Perkinsville (Arizona)
 Perkinsville (Indiana)
 Perkinsville (New York)
 Perkinsville (North Carolina)
 Perkinsville (Vermont)
 Perkinsville (Virginia)

Orte in England:
 Perkinsville (County Durham)